brede vlakjesmot
 drietandvlakjesmot
 egale vlakjesmot
 gelijnde vlakjesmot
 getande vlakjesmot
 satijnvlakjesmot
 smalle vlakjesmot
 zwartbruine vlakjesmot